Puhovo est un toponyme qui peut désigner :
Puhovo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dugo Selo, comitat de Zagreb ;
Puhovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.